The Cobbler kan syfta på:

 Ben Arthur, ett berg i Skottland

Filmer 
 The Cobbler (film, 1923)
 The Cobbler (film, 2014)